Niemcy:
 Aspen – dzielnica Bad Waldsee

Stany Zjednoczone:
 Aspen – gmina w stanie Kolorado
 Aspen – gmina w stanie Maryland
 Aspen – gmina w stanie Wirginia
 Aspen – gmina w stanie Wyoming
 Aspen Hill – miejscowość spisowa
 Aspen Park – jednostka osadnicza
 Aspen Springs – jednostka osadnicza

Szwecja:
 Aspen – przystanek kolejowy w Lerum

Osoby:
 Bert Aspen – brytyjski zapaśnik
 Brian Aspen – brytyjski zapaśnik

Inne:
 Aspen – port lotniczy w Stanach Zjednoczonych
 Aspen Institute – amerykański instytut
 Aspen Pharmacare – południowoafrykańskie przedsiębiorstwo
 Aspen Technology – amerykańskie przedsiębiorstwo
 Chrysler Aspen – marka samochodu
 Dodge Aspen – marka samochodu